Ayolas bezeichnet

Juan de Ayolas Spanischer Conquistador * um 1500
Ayolas (Paraguay) Stadt in Paraguay, benannt nach Juan de Ayolas